Olaszország
Palazzolo Acreide, település Olaszországban, Szicília régióban, Siracusa megyében
Palazzolo sull’Oglio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Palazzolo dello Stella, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében
Palazzolo Vercellese, település Olaszországban, Piemont régióban, Vercelli megyében